Orseolia oryzae, cécidomyie asiatique du riz.
 Orseolia oryzivora, cécidomyie africaine du riz.